

События 

 Малькольм, король Шотландии, признаёт себя вассалом Вильгельма II Руфуса.
 Суассонский собор, осудивший номинализм
 Поход Генриха IV в Италию. В Лангобардии от него бежит Евпраксия. Евпраксия схвачена и заточена в Вероне.
 Война в Италии: Генрих IV против Матильды и Вельфа.
 Збигнев захватил г. Вроцлав и создал в Силезии полунезависимое княжество.
 Голод на Руси.
 Половцы взяли три города: Песочен, Переволоку и Прилук.
 Василько Ростиславич со своими половецкими союзниками ходил войной на Польшу
 Граф Роджер I Сицилийский восстановил замок Бальсильяно и даровал его монашескому ордену бенедиктинцев.
 Бржетислав II стал князем Чехии.
 Сюзеренитет пизанцев над Корсикой и Сардинией окончательно подтверждён Урбаном II.
 Мелик-шах и Низам аль-Мульк убиты исмаилитами.
 1092—1095 — Султан Великих Сельджукидов Махмуд ибн Малик-шах.
 1092/1093-1106/1107 — Султан Рума Кылыч-Арслан I.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1092 году
 Фульк Иерусалимский
 Рембольд I, граф фон Изенбург, родоначальник германского княжеского и графского рода Изенбургов.
 Авраам ибн Эзра

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1092 году
 Круто — славянский князь племени ободритов в Вагрии.
 Низам аль-Мульк, главный визирь сельджукидского султана, погиб от рук убийцы-ассасина.
 Мелик-шах I, великий султан сельджуков, малик Машрика и Магриба.

См. также

Примечания